— серия видеоигр, и аниме-сериал. Автор оригинальной романтической новеллы — Такахиро а Ясутомо Ямада — аниме-сериала. Сюжет разворачивается вокруг группы студентов высшей школы, где идёт развитие их романтических отношений и чувств.

Изначально компанией Candy Soft была выпущена игра — эроге в жанре визуального романа для PC, первый релиз игры состоялся 26 августа 2005 года. В версии для Playstation 2 под названием Minikiss ~Tsuyokiss Fan Disk~ были убраны элементы эротики. Аниме-сериал был создан на основе сюжета первой игры и начал транслироваться по каналу Chiba TV с 2 июля по 17 сентября 2006 года.

Позже были выпущены 2 видеоигры; для PC, PlayStation 2 и PlayStation Portable а также , выпуск которой состоялся 31 марта 2011 года.

Сюжет

Игра

Tsuyokiss 
Сюжет разворачивается вокруг обыденной жизни вымышленных студентов, порой в их жизни происходят смешные ситуации. Главный герой — Лео Цусима тайно влюблён в Эрику Кирию, которая является также президентом студенческого совета.

Позже студентка старших классов — Отомэ вместе с другими главными героями пытаются проникнуть в школу после того, как они опаздывают. Выясняется, что Лео — любимый двоюродный брат Отомэ, которого она не видела уже несколько лет. Внезапно она решает переехать в тот же дом, где живёт Лео. С этого момента жизнь главного героя радикально меняется. В версии для PlayStation 2 Лео развивает любовные отношения с Сунао Коноэ, которая является тоже его старым знакомым.

Tsuyokiss Nigakki 
Здесь идёт альтернативная история: если бы Лео не встретил свою любовь в первом учебном году (первой игре). В начале второго учебного года Лео беспокоится о том, что делать после окончания школы, потому что он не имеет жизненной цели. Внезапно в его класс переводится молодая девушка по имени Сэрэбу Татибана и садится на соседнюю парту рядом с Лео.

Tsuyokiss Sangakki 
В третьей игре рассказывается ход событий, если бы Лео не встретил любовь в первом и во втором году. (первой и второй игре)

Аниме 
В аниме-сериале главной героиней становится 16-летняя Сунао Коноэ. По сюжету она является дочерью известной актрисы и обожает театр. Она переезжает в городок Мацукаса и попадает в необычную школу Рюмэйкан в старинном духе, а именно в том плане, что директор школы — старый самурай, его помощница носит при себе всегда боевой меч, а заседание школьного совета проходит всегда в настоящем храме на острове. Сунао решает создать в школе новый театральный клуб. Однако президент совета — Эрика Кирия считает эту идею вредительской, так как она может нарушить строгую атмосферу школы. Она будет всеми способами мешать Сунао продвигать новый клуб, но у главной героини появятся новые друзья и союзники.

Список персонажей 

 Сейю: Нана Мидзуки
 Главная героиня сериала. Она второклассница средней школы. Стремится быть сильной и непоколебимой. В начале истории её семья переезжает новый город так как её мама работает актрисой. Однажды увидев блестящее выступление матери, Сунао была восхищена и тоже теперь мечтает стать актрисой. В новой школе она образует театральный кружок, с удивлением узнав, что его не было раньше. Однако это оказывается не так то просто как кажется. В детстве она выступая на сцене испугалась и вошла в ступор, но некий мальчик помог ей прийти в себя. В первый свой день в школе она узнала в Лео этого мальчика.

 Сейю: Тосиюки Тоёнага
 Один из главных героев сериала, а также центральный персонаж видеоигр. Лео — студент второго курса класса 2-С старшей школы. Он восхищается Эрикой Кирия. Раньше был вспыльчивым, но теперь спокойный и робкий. Находится всегда в кругу друзей детства.

 Сейю: Ю Кобаяси
 Студентка первого курса из класса 1-B. Она одинокая и как правило ссорится с Кину Канисава, которую она называет по прозвищу , что означает краб. Сначала Нагоми и Кину дерутся между собой, а потом нападают на Лео, которого якобы ненавидят. Очень хорошо готовит.

 Сейю: Мою Арисима
 Студентка второго курса из класса 2-A и одноклассница Сунао, с которой она встречается с первого дня в школе. Она становится поклонницей и другом Сунао после того как увидела драму с её исполнением во время спектакля Ромео и Джульетта.

 Сейю: Томоко Канэда
 Студентка второго курса из класса 2-A и одноклассница Сунао. Она очень странная и никогда не говорит прямолинейно, вместо этого она произносит неотличимые фразы, любит фотографировать людей в своем классе.

 Сейю: Такуро Накакуни
 Студент второго курса из класса 2-A и одноклассник Сунао. Забавно, но никто практически не может произнести его имя правильно.

 Сейю: Май Накахара
 Студентка второго курса из класса 2-C и одноклассница Лео. Она является президентом студенческого совета и известна там как  то есть «принцесса». Очень сильная и как правило одерживает победу над соперниками. Она противится идее Сунао — создать театральный кружок, так как считает, что клуб развлечёт её и спасёт от вечной скуки. Не раз идут намёки, что она лесбиянка, как это видно в отношениях с Ёсими.

 Сейю: Маюко Омимура
 Студентка второго курса класса 2-C и одноклассница Лео. Она робкая девушка, работает вместе с Эрикой в здании студенческого совета. Чувствует себя не комфортно в работе с Эрикой, потому что Эрика может манипулировать ей, и которая дала ей прозвище «Ёппи».

 Сейю: Саки Фудзита
 СтудентКА второго курса из класса 2-C и одноклассница Лео. Она работает официанткой в ресторане под названием Оазис в своё свободное время. Подруга детства Лео и его ближайшая соседка. Очень вульгарна, инфатильна и часто говорит то, что у неё на уме. Постоянно ссорится с Нагоми. Кину однажды их обоих назвал кокосовыми орехами из-за бесконечной борьбы. Сначала Нагоми и Кину дерутся между собой, а потом нападают на Лео, которого якобы ненавидят.

 Сейю: Масахито Ябэ
 Студент второго курса из класса 2-C и одноклассник Лео. Он один из друзей детства Лео, известен по прозвищу «Акула». Любит преследовать красивых девушек и просить о свидание, но редко получает согласие.

 Сейю: Такэхито Коясу
 Студент второго курса из класса 2-C и одноклассник Лео. Один из друзей детства Лео, которого часто видят с ним. Он самый спокойный и разумный из всех друзей.

 Сейю: Нана Иноэ
 Студентка третьего курса из класса 3-В в средней школе. Всегда носит с собой самурайский меч. Она является двоюродной сестрой Лео, которого она не видела уже несколько лет. Поселяется в доме Лео, и влюбляется в него. В школе она является членом Дисциплинарного Комитета.

 Сейю: Харуми Сакурай
 Студентка второго курса класса 2-C. Носит при себе самурайский меч и медальон с глушителем. Она племянница Хэйдзо Татибана и обладает сверхчеловеческими спортивными навыками, также соперница Отомэ.

Музыка

Игра 
 Открытие: Mighty Heart ~Aruhi no Kenka, Itsumo no Koigokoro~ исполняла: Kotoko
 Концовка: Isolation исполняла: Reina
 Открытие: Swift Love ~Kenzen Danshi ni Mono Mousu~ исполняла: Kotoko
 Концовка: Shin’ainaru Kimi to Mirai e исполняла: Рэкка Катакири (Rekka Katakiri)
 Открытие: ★Nijiiro Rock 'n' Roll исполняла: Каори Утацуки (Kaori Utatsuki)
 Концовка: To Your Kiss! исполняла: Рита (Rita)

Аниме 
 Открытие:  исполняла: Little Non
 Концовка: open исполняла: Каори Утацуки (Kaori Utatsuki)

Манга 
На основе сюжета компанией Kadokawa Shoten была выпущена манга, которая выходила в ежемесячном журнале Comp Ace. Автор и иллюстратор манги Хамао Сумэраги.
 Tsuyokiss Глава.1 — ISBN 4-04-713848-7
 Tsuyokiss Глава.2 — ISBN 978-4-04-713919-0

Новеллы 
На основе сюжета видеоигр было выпущено 15 взрослых новелл, которые публиковались разными издательствами.
 Kadokawa Shoten
 Tsuyokiss ~Mighty Heart~ Sunao ni High-tension! — ISBN 4-04-707223-0
 Автор: Тору Тамэгай, художник: Хамао Сумэраги

 Enterbrain
 Tsuyokiss ~Mighty Heart~ Rindoukan no Yuurei — ISBN 4-7577-2917-0
 Tsuyokiss ~Mighty Heart~ Ochitekita Santa Claus — ISBN 4-7577-3090-X
 Tsuyokiss ~Mighty Heart~ Koutetsu no Teacher — ISBN 978-4-7577-3428-9
 Автор: Мицуха Камибуки, художник: Maruto!

 Paradigm
 Tsuyokiss Kurogane Otome-hen — ISBN 4-89490-780-1
 Tsuyokiss Yashi Nagomi-hen — ISBN 4-89490-788-7
 Tsuyokiss Kiriya Erika-hen — ISBN 4-89490-796-8
 Tsuyokiss Kanisawa Kinu-hen — ISBN 4-89490-804-2
 written by Haruka Fuse
 Tsuyokiss Konoe Sunao-hen — ISBN 978-4-89490-830-7
 автор: Кадзухико Окита

 Softgarage
 Tsuyokiss Bangaihen Nakomi no Christmas — ISBN 4-86133-064-5
 written by Chiruda Sasamiya, illustrated by Denki Shōgun
 Tsuyokiss Bangaihen 2 Ohanami ni ikou — ISBN 4-86133-076-9
 written by Tomo Mikado, illustrated by Denki Shōgun
 Tsuyokiss Bangaihen 3 Konote ni nigirumono — ISBN 4-86133-077-7
 Tsuyokiss Bangaihen 4 Aki no Majutsu — ISBN 4-86133-085-8
 Tsuyokiss Bangaihen 5 Ai no Arashi — ISBN 978-4-86133-093-3
 авторы: Томо Микадо и Фуитиро Нояма, художник: Дэнки Сёгун
 Kill Time Communication
 Tsuyokiss another story Yashi Nagomi no Baai — ISBN 4-86032-244-4
 Tsuyokiss another story Kurokane Otome no Baai — ISBN 4-86032-285-1
 Tsuyokiss another story Kiriya Erika no Baai — ISBN 4-86032-314-9
 Tsuyokiss another story Yashi Nagomi no Baai 2 — ISBN 978-4-86032-361-5
 written by Kasao Sakaki, illustrated by Jōji Shinozuka
 Tsuyokiss another story Konoe Suao no Baai — ISBN 978-4-86032-409-4
 автор: Касао Сакаки; художник Кэйко Ёсино и Fezādo Graphic

Примечания

Ссылки